Erwin N'Guéma Obame – calciatore gabonese
 Stéphane N'Guéma – calciatore gabonese